Juan Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Juan Rodríguez (Ruderer) (1928–2019), uruguayischer Ruderer
 Juan Rodríguez (Schauspieler) (* 1952), spanisch-schwedischer Schauspieler 
 Juan Rodríguez (Dartspieler) (* 1983), spanischer Dartspieler
 Juan Rodríguez Ballesteros (1738–1818), spanischer Richter und Kolonialbeamter
 Juan Rodríguez Cabrillo (um 1499–1543), portugiesischer Entdecker
 Juan Rodríguez de Fonseca (1451–1524), spanischer Staatsmann und Geistlicher, Erzbischof von Burgos
 Juan Rodríguez Juárez (1675–1728), mexikanischer Maler
 Juan Rodríguez Romero (* 1947), spanischer Dirigent, Pianist, Komponist und Hochschullehrer
 Juan Rodríguez Suárez (1510–1561), spanischer Konquistador und Kolonialgouverneur
 Juan Alberto Rodríguez Ibarra (* 1969), mexikanischer Beachvolleyballspieler
 Juan Antonio Rodríguez Villamuela (* 1982), spanischer Fußballspieler
 Juan Carlos Rodríguez (* 1965), spanischer Fußballspieler
 Juan Esteban Montero Rodríguez (1879–1948), chilenischer Politiker
 Juan Francisco Rodríguez, uruguayischer Politiker
 Juan Jacinto Rodríguez (* 1958), uruguayischer Fußballtrainer

 Juan Ramón Calvo Rodríguez (* 1982), spanischer Futsalspieler